Le groupement de soutien de la base de défense pilote de Marseille est un organisme interarmées relevant du chef d'état-major des armées et une formation administrative créée au  pour soutenir, dans le domaine de l'administration générale et du soutien courant, la base de défense expérimentale de Marseille comprenant toutes les unités militaires de l'armée française stationnées à Marseille, à l'exception de celles de la Légion étrangère (situées à Aubagne qui sont intégrées dans son périmètre le .

Son état-major, initialement situé sur le camp de Carpiagne (provisoirement), est depuis  caserne Audéoud, 111 avenue de la Corse dans le  arrondissement de Marseille.

Il est le gardien des traditions et du drapeau du .

Marseille
Marseille
Marseille